William Wilkins (1778–1839) angol építész, akadémikus és régész
William Wilkins (1779–1865) amerikai szenátor